Tokai pode referir-se a:

Tokai, Fabricante brasileira de órgãos eletrônicos e teclados.

 Tokai ou Tokaj, região da Hungria e da Eslováquia.
 Tokai, o tipo de vinho produzido nessa região
 Tokai, subúrbio da Cidade do Cabo, na África do Sul.
 Tokai (東海), subregião de Chubu, no Japão, ao longo do Oceano Pacífico.
 Tokai mura (東海村), aldeia em Ibaraki, no Japão.
 Tōkai (東海市; -shi) cidade da província de Aichi, no Japão.

Desambiguação